Gyula Vincze ist der Name folgender Personen:

* Gyula Vincze (Ringer) (1914–2002), ungarischer Ringer
 Gyula Vincze (Fußballspieler) (1919–1984), ungarischer Fußballspieler